Список станцій Українських залізниць

2